Большако́вское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Славского района Калининградской области. Административный центр поселения — посёлок Большаково.

География 
Площадь поселения составляет 42705 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 3366,7 га.

История 
Большаковское сельское поселение образовано 30 июня 2008 года в соответствии с Законом Калининградской области № 261. В его состав вошли территории Большаковского и Высоковского сельских округов.

Законом Калининградской области от 11 июня 2015 года № 423, 1 января 2016 года все муниципальные образования Славского муниципального района — Славское городское поселение, Большаковское, Тимирязевское и Ясновское сельские поселения — были преобразованы, путём их объединения, в Славский городской округ.

Население

Состав сельского поселения

Социальная сфера 
В поселении имеются две школы — в Большаково и Высокое, музыкальная школа, Дом культуры и 5 сельских клубов.

Достопримечательности 
 Кирхи в Большаково (1773 г.) и (1923 г.).
 Братские могилы советских воинов, погибших в январе 1945 года в Большаково, Высокое, Громово, Охотное, Придорожное.
 Памятник заместителю командира разведгруппы «Джек» Николаю Шпакову (1987 г.) около Большаково.
 Памятник командиру разведгруппы «Джек» Павлу Крылатых (1985 г.).
 Памятник на месте концентрационного лагеря «Хохенбрух» (1982 г.) в Залесье.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Калининградской области
Сельские поселения, упразднённые в 2016 году
Муниципальные образования Славского района